Coach, Inc. (произносится Коуч, инк) — американская компания, известный производитель аксессуаров класса люкс. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке.

История 
Компания основана в 1941 году в Нью-Йорке американским дизайнером Бонни Кашин.

Собственники и руководство 
Основные владельцы компании: 93 % акций принадлежат 539 институциональным инвесторам, остальные — менеджменту.

Главный управляющий — Лью Франкфорт.

Деятельность

Показатели деятельности 
Компания владеет магазинами в США, Канаде, Китае, Японии, России и др.; планирует выход на рынок Западной Европы. 70 % продаж Coach приходится на США, 20 % — на Японию, оставшиеся 10 % дают ещё 27 стран.

Численность персонала компании — около 10,1 тыс. человек (2007 год). Выручка компании за 2008 год по МСФО составила $3,18 млрд, чистая прибыль — $742 млн.

Coach в России 
В 2018 году Coach открыла первый флагманский бутик в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Официальный Instagram
 YouTube канал

Производители одежды и обуви США
Производители косметики и парфюмерии США